Pułki artylerii noszące numer „30”:

Polskie:
 30 Pułk Artylerii Polowej (1921–1931) → 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 30 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1944–1945)
 30 Pułk Artylerii Mieszanej (1994–1998)

Austro-węgierskie:
 30 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 30 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 24 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 24 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 31 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 30